Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1928 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Helen Wills je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Helen Wills (prvakinja)
  Suzanne Deve (drugi krog)
  Kornelia Bouman (polfinale)
  Daphne Akhurst (četrtfinale)
  Elisabeth Macready (drugi krog)
  Lilly De Alvarez (prvi krog)
  Marguerite Bordes (tretji krog)
  Eileen Bennett (finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1928